Ayr (Dakota do Norte)
Ayr (Nebraska)
Ayr (Queensland)
Ayr (Escócia)

Desambiguações de topônimos